Isländska alfabetet är en variant av det latinska alfabetet och består av 32 bokstäver.

C, Q, W och Z (vanliga bokstäver i många europeiska skriftspråk) finns inte med i det isländska alfabetet; de förekommer dock i vissa namn som islänningar bär (vanligtvis i efternamnet). Bland annat därför finns dessa bokstäver med på det isländska tangentbordet.

Isländskan har ett antal diftonger, och vissa av dessa skrivs som vokaler med akut accent. Diftongerna är á [aʊ], au [øy], ei/ey [ei], é [jɛ] och ó [oʊ]. Dessutom är æ en vokal motsvarande [aj]. Tonande och tonlöst dentalt läspljud skrivs ð respektive þ.

Se även 
 Alfabet

Referenser 

Alfabet baserade på det latinska alfabetet
Isländska